Никола́й Алекса́ндрович Кузнецо́в:
 Кузнецов, Николай Александрович — советский инженер, лауреат Сталинской премии за выдающиеся изобретения и коренные усовершенствования методов производственной работы (1952).
Кузнецов, Николай Александрович (1905—1986) — председатель колхоза, Герой Социалистического Труда (1958).
 Кузнецов, Николай Александрович (1918—1982) — военный лётчик, Герой Советского Союза (1944).
 Кузнецов, Николай Александрович (1922—1988) — советский государственный деятель, министр культуры РСФСР.
 Кузнецов, Николай Александрович (1935—2015) — пилот гражданской авиации, Герой Социалистического Труда (1976).
 Кузнецов, Николай Александрович (род. 1939) — академик Российской академии наук.
 Кузнецов, Николай Александрович (род. 1953) — советский гребец (академическая гребля).
 Кузнецов, Николай Александрович (род. 1973) — российский велогонщик.